Sciammarella puede hacer referencia a:

Rodolfo Aníbal Sciammarella (1902-1973), músico argentino conocido como Rodolfo Sciamarella.
Valdo Sciammarella (1924-2014), músico argentino.
Leonardo Sciammarella Neto (1972-), exfutbolista brasileño.